Озерин — фамилия. Известные носители:
 Озерин, Алексей Николаевич (1924—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии сержант.
 Озерин, Фёдор Иванович (1911—1983) — механик-водитель танка Т-34 во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Озёрин, Александр Никифорович (род. 1952) — российский химик, директор Института синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова РАН (с 2002 года), специалист в области физики и физической химии полимеров, член-корреспондент РАН (1997).